Svjetsko prvenstvo u rukometu C skupine za muškarce (engl. IHF World Men's Handball Championship Division C) je bilo međunarodno rukometno natjecanje za muškarce, igrano od 1976. do 1990. godine u organizaciji Međunarodne rukometne federacije (IHF). Na prvenstvu su uglavnom sudjelovale europske reprezentacije. Najbolje plasirane momčadi sa Svjetskog prvenstva C skupine su se plasirale na Svjetsko prvenstvo B skupine, koje je bilo kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Svjetsko prvenstvo C skupine je igrano u parne godine, a B skupine u neparne godine.

Pregled prvenstava

Detalji o nastupima

Unutrašnje poveznice 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu B skupine 
 Rukomet na Olimpijskim igrama
 Europska rukometna prvenstva

Vanjske poveznice 
 todor66.com, Men Handball World Championship Group C Archive 
 the-sports.org, Handball - Men's World Championship Division C

Izvori 
 ifh.info, Men’s World Championships / Championnats du Monde Hommes / Männer-Weltmeisterschaften - Statistics / Statistiques / Statistik 1938-2009, 2011, preuzeto 5. kolovoza 2018. 
 todor66.com, Men Handball World Championship Group C Archive, pristupljeno 5. kolovoza 2018. 
     ifh.info, Men’s World Championships / Championnats du Monde Hommes / Männer-Weltmeisterschaften - Statistics / Statistiques / Statistik 1938-2009, 2011., wayback arhiva 

C